В одиночному розряді тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Олена Дементьєва здобула титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт 4-6, 7-5, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Жустін Енен (півфінал)
 Ліндсі Девенпорт (фінал)
 Ліндсі Девенпорт (півфінал)
 Олена Дементьєва (чвертьфінал)
 Єлена Докич (3-тє коло)
 Моніка Селеш (чвертьфінал)
 Патті Шнідер (чвертьфінал)
 Аманда Кетцер (3-тє коло)

 Меган Шонессі (3-тє коло)
 Олена Дементьєва (переможниця)
 Моніка Селеш (3-тє коло)
 Ліза Реймонд (чвертьфінал)
 Відсутня
 Кларіса Фернандес (3-тє коло)
 Паола Суарес (3-тє коло)
 Александра Стівенсон (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Amelia Island Championships